Jméno a příjmení Jozef Haľko se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jozef Haľko starší – slovenský řeckokatolický kněz (1904–1987)
 Jozef Haľko mladší – slovenský římskokatolický kněz a první pomocný biskup bratislavské arcidiecéze, vnuk předešlého (* 1964)